Ронні Арендт (;  24 листопада 1980, Бад-Мускау, НДР) — німецький хокеїст, грав на позиції нападника.

Ігрова кар'єра 
Вихованець хокейної школи міста Вайсвассер, де базувалась відома команда «Динамо» (Вайсвассер) багаторазовий чемпіон НДР. У сезоні 2001/02 дебютує в ДХЛ у складі «Берлін Кепіталс». 

З сезону 2005/06 виступав в складі клубу «Адлер Мангейм», де був віце-капітаном команди.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Німеччини в складі клубу «Адлер Мангейм» — 2007, 2015.

Статистика

Посилання 
 Профіль на eurohockey 
 
 

Німецькі хокеїсти
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти «Берлін Кепіталс»
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»
Хокеїсти «Ізерлон Рустерс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»